Individualismo
Individualismo aperto
Individualismo metodologico